Desa Tegalrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 110,68), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 110,69), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 110,67), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 110,10), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,25, long 110,02), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 110,52), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 110,28), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 111,11), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,88), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,99), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,76), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,65), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 111,64), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,21), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,24), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 111,10), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 112,07), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 112,32), 
 Desa Tegalrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 113,81), 

Robotskapade Indonesienförgreningar